Чемпіонат Шотландії з футболу 1934—1935 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 11 серпня 1934 та фінішував 30 квітня 1935. Це 45-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій двадцятий другий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1935
Шотландія
Шотландія